Кацунори Кикуно (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в 2005—2016 годах, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Dream, Deep и др. Владел титулом чемпиона Deep в лёгком весе.

Биография 
Кацунори Кикуно родился 30 октября 1981 года в городе Кагосима, Япония.

Во время учёбы в старшей школе серьёзно занимался дзюдо, выигрывал первенство префектуры Кагосима в категории до 66 кг. По окончании школы увлёкся кёкусин-карате, проходил подготовку под руководством мастера Хитоси Киямы, входил в этой дисциплине в число 16 лучших бойцов Японии. Является обладателем чёрных поясов по дзюдо и кёкусин-карате. В 2004 году присоединился к команде Цуёси Косаки A-Square и начал тренироваться как боец ММА.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в ноябре 2005 года, при этом первый его бой продлился всё отведённое время и закончился ничьей. В начале карьеры выступал в основном в местной японской организации Deep, где одержал множество побед, в том числе взял верх над серебряным призёром Олимпийских игр по дзюдо из Южной Кореи Чон Бугёном, выиграл турнир Future King, стал победителем турнира-восьмёрки, завоевал и защитил титул чемпиона в лёгкой весовой категории.

В 2009—2011 годах являлся бойцом крупного японского промоушена Dream, победил здесь таких бойцов как Андре Амаду, Куниёси Хиронака и Дайсукэ Накамура, но проиграл Эдди Альваресу и Жесиасу Кавалканти.

В октябре 2011 года лишился титула чемпиона Deep, уступив единогласным решением судей соотечественнику Мидзуто Хироте.

Имея в послужном списке 21 победу и только 5 поражений, Кикуно привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship. Дебютировал в октагоне UFC в январе 2014 года, выиграв единогласным судейским решением у Куинна Малхерна. Позже потерпел поражение нокаутом от Тони Фергюсона и, спустившись в полулёгкую весовую категорию, с помощью удушающего приёма сзади принудил к сдаче Сэма Сицилию.

Продолжив выступать в UFC, в 2015 году досрочно проиграл Кевину Соузе и Диегу Брандану — на этом его сотрудничество с организацией подошло к концу.

Последний раз дрался как боец ММА в июне 2016 года, на турнире Deep выиграл техническим нокаутом у малоизвестного бойца Такуя Оямы.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Победа
| align=center| 24-8-2
| Такуя Ояма
| TKO (удары руками)
| Deep: 76 Impact
| 
|align=center|2
|align=center|4:46
| Токио, Япония
|
|-
|Поражение
| align=center| 23-8-2
| Диегу Брандан
| TKO (удары руками)
| UFC Fight Night: Barnett vs. Nelson
| 
| align=center|1
| align=center|0:28
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 23-7-2
| Кевин Соуза
| KO (удар рукой)
| UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare
| 
|align=center|1
|align=center|1:31
| Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 23-6-2
| Сэм Сицилия
| Сдача (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Hunt vs. Nelson
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:38
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 22-6-2
| Тони Фергюсон
| KO (удар рукой)
| UFC 173
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:06
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 22-5-2
| Куинн Малхерн
| Единогласное решение
| UFC Fight Night: Saffiedine vs. Lim
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Марина-Бэй, Сингапур
|
|-
| Победа
| align=center| 21-5-2
| Ли Ён Джэ
| Сдача (удушение сзади)
| Deep: 63 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:12
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-5-2
| Дзютаро Накао
| KO (удар рукой)
| Deep: Cage Impact 2013
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:07
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 19-5-2
| Такафуми Ито
| KO (удар ладонью)
| U-Spirits Again
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:29
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-5-2
| Луис Андраде I
| KO (удар рукой)
| Deep: Cage Impact 2012 in Tokyo: Semifinals
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:08
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-5-2
| Ясуаки Кисимото
| Единогласное решение
| Deep: 60 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 16-5-2
| Сатору Китаока
| Единогласное решение
| Deep: 58 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 16-4-2
| Ли Кван Хи
| TKO (удары руками)
| Deep: Cage Impact 2011 in Tokyo, 1st Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:59
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-4-2
| Мидзуто Хирота
| Единогласное решение
| Deep: 55 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15-3-2
| Дайсукэ Накамура
| Единогласное решение
| Dream: Fight for Japan!
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3-2
| Нобухиро Обия
| Раздельное решение
| Deep: 50 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13-3-2
| Жесиас Кавалканти
| Раздельное решение
| Dream 15
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-2-2
| Куниёси Хиронака
| KO (удар рукой)
| Dream 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:26
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 12-2-2
| Эдди Альварес
| Сдача (треугольник руками)
| Dream 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:42
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-1-2
| Андре Амаду
| TKO (удары руками)
| Dream 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:47
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-1-2
| Коитиро Мацумото
| KO (удар рукой)
| Deep: 41 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:32
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 10-1-2
| Чон Бугён
| TKO (удары ногами)
| Deep: 40 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:15
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-1-2
| Ким Чан Ён
| Единогласное решение
| Deep: 39 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-1-2
| Ёсихиро Томиока
| TKO (удары руками)
| Deep: 37 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:34
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-1-2
| Сэйго Иноуэ
| Единогласное решение
| Deep: 35 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-1-2
| Такухиро Камикадзоно
| Решение большинства
| Deep: 29 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1-2
| Хироки Нагаока
| Решение большинства
| Deep: 27 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-1-2
| Хироси Кобаяси
| Сдача (удушение сзади)
| Deep: 26 Impact
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:26
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 3-1-2
| Луис Андраде I
| Ничья
| Deep: clubDeep Tokyo
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 3-1-1
| Итиро Кодзима
| TKO (удары руками)
| ZST: Swat! 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:18
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 2-1-1
| Юкинари Тамура
| Единогласное решение
| Deep: 23 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0-1
| Масаси Такэда
| KO (удар рукой)
| Deep: Future King Tournament 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:30
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 1-0-1
| Хитоуи Цути
| TKO (остановлен врачом)
| Deep: Future King Tournament 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 0-0-1
| Дзюмпэй Тикано
| Ничья
| ZST 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии